Trophée Chopard () — награда «Открытие года», ежегодно присуждается профессиональным жюри на Каннском кинофестивале двум талантливым молодым актёрам и актрисам-дебютантам. Основана в 2001 году швейцарским ювелирным домом «Chopard» и создана в виде статуэтки с направленной вверх лентами фильмов.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Каннского кинофестиваля,,
 Каннский кинофестиваль на IMDb

Каннский кинофестиваль
Кинопремии Франции
Награды по алфавиту